Тенкрі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 30 км на південний схід від Меца.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 185,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тенкрі на сайті французького Національного інституту географії
 Тенкрі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тенкрі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тенкрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тенкрі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мозель